Паасио () — финская фамилия. Известные носители:

 Паасио, Пертти (1939—2020) — финский политик; с 1989 по 1991 годы — министр иностранных дел Финляндии.
 Паасио, Рафаэль (1903—1980) — политический деятель Финляндии, председатель Социал-демократической партии Финляндии, премьер-министр в 1966—1968 и 1972.